Посла́ние к Гал́атам (, ) — книга Нового Завета, написанная апостолом Павлом и адресованная христианской общине Галатии, которую он учредил во время 2-го апостольского путешествия ().

История 
Авторство апостола Павла признавалось в древней христианской традиции единодушно, его удостоверяют Игнатий Антиохийский, Ириней Лионский, Климент Александрийский, Тертуллиан и др. По одним данным, послание написано в 48 году в Антиохии после 1-го апостольского путешествия и таким образом может считаться самым ранним посланием апостола Павла. Она основана на «северо-галатийской теории» и принята среди немецких теологов. По другой версии, послание датируется 56 годом и написано в Эфесе. Епископ Кассиан (Безобразов) отмечает сходство идей этого послания с посланием к Римлянам и обращает внимание, что послание было написано уже после апостольского собора ()

Послание к Галатам уделяет внимание обряду обрезания (). В послании христиане из язычников и иудеев уравниваются перед Богом (). Павел настаивает на спасении не «делами закона» (), а по благодати, «только верою» () в Иисуса Христа (). Также послание содержит ряд биографических моментов: фарисейское прошлое, обращение, знакомство с апостолом Петром (), 1-е апостольское путешествие, спор с Петром ().

В богословском плане Павел утверждает любовь к ближнему () и отделяет «дела плоти» () от «плодов духа» ().

Цитаты 
 Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. (6:7-8)

Примечания

Литература

Ссылки 
 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
 Послание святого апостола Павла к Галатам, истолкованное святителем Феофаном

Послания апостолов
Книги по алфавиту
Апостол Павел
Галатия